Гран-при Канады 2001 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреаль, Канада. Соревнования состоялись 10 июня 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:17,205
 Это был первый случай в истории Формулы-1, когда родные братья завоевали первые два места на подиуме. Своё достижение братья Шумахер повторили ещё 4 раза: в этом же сезоне во Франции, в 2002 году в Бразилии, в 2003 году в Канаде и в 2004 году в Японии.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2001 году